Гидроарсенат калия — неорганическое соединение,
кислая соль калия и мышьяковой кислоты с формулой KHAsO,
бесцветные кристаллы,
растворяется в воде,
образует кристаллогидраты.

Получение 
 Частичная нейтрализация мышьяковой кислоты:

Физические свойства 
Гидроарсенат калия образует бесцветные кристаллы.

Растворяется в воде, не растворяется в этаноле.

Образует кристаллогидрат состава KHAsO•n HO, где n = 1, 2, 2,5 и 6.

Гидрат KHAsO•2,5HO образует кристаллы
моноклинной сингонии,
пространственная группа P 2,
параметры ячейки a = 0,71607 нм, b = 1,81352 нм, c = 1,38156 нм, β = 125,153°, Z = 8.

Гидрат KHAsO•6HO образует кристаллы
моноклинной сингонии,
пространственная группа C c ,
параметры ячейки a = 0,91788 нм, b = 0,94179 нм, c = 1,25935 нм, β = 93,784°, Z = 4.

Литература 
 

Соли калия
калия